Техас Рэйнджерс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 89 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 22
 Выигрышей: 13
 Поражений: 9
 Процент побед: 59.09
 Очков набрано: 125
 Очков пропущено: 100

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 134
 Очков пропущено: 135

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 17
 Поражений: 9
 Процент побед: 65.38
 Очков набрано: 153
 Очков пропущено: 122

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 148
 Очков пропущено: 151

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 134
 Очков пропущено: 127

Сентябрь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 14
 Поражений: 15
 Процент побед: 48.28
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 147

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 2
 Поражений: 1
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 16
 Очков пропущено: 12

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Техас Рейнджерс
МЛБ в сезоне 2004